Diu – wyspa w Indiach, na Morzu Arabskim
 Diu – miasto w Indiach, w terytorium związkowym Dadra, Nagarhaweli, Daman i Diu
 Diu – dystrykt w Indiach, w terytorium związkowym Dadra, Nagarhaweli, Daman i Diu

Zobacz też 
 Daman i Diu
 Goa, Daman i Diu
 Dadra, Nagarhaweli, Daman i Diu
 Bitwa morska pod Diu